Villa Nueva puede referirse a:
 Villa Nueva, Ciudad en el Área Metropolitana de Guatemala;
 Villa Nueva, barrio en la ciudad de Algeciras, España;
 Villa Nueva,villa portuguesa perteneciente al Distrito de Santarém, Portugal.
 Villa Nueva, localidad de la Provincia de Buenos Aires, Argentina;
 Villa Nueva, localidad en la Provincia de Córdoba, Argentina;
 Villa Nueva, localidad de la Provincia de Mendoza, Argentina;
 Villa Nueva, localidad de Berisso en la provincia de Buenos Aires, Argentina;
 Villa Nueva, municipio de Bolivia;
 Villa Nueva, municipio de Nicaragua.
 Villa, puebla real o villa fundada por un monarca en la España medieval.

Véase también 
 Villanueva